Аренсбург може бити:

 Куресаре (њем. -{Arensburg}-), град у Естонији.
 Аренсбург (Њемачка), општина у Њемачкој.